Михаил Голубович:
 Голубович, Михаил Васильевич (род. 1943) — советский и украинский актёр, общественный деятель.
 Голубович, Михаил Алексеевич (1803—1881) — архиепископ Минский.